Federica Manzon – scrittrice italiana
 Francesca Manzon – calciatrice italiana
 Robert Manzon – pilota automobilistico francese
 Vadim Manzon – calciatore russo

Pagine correlate
Manzoni